Az izlandi korona hivatalos neve Izlandon
A feröeri korona hivatalos neve Feröeren